Paulo Gomes est un nom porté par :

 Paulo Gomes (1970-), Paulo Jorge dos Santos Gomes, footballeur et entraîneur de football portugais ;
 Paulo Gomes (1975-), Paulo Jorge Sousa Gomes, footballeur portugais ;
 Paulo Jorge Gomes Bento (1969-), dit Paulo Bento, footballeur et entraîneur de football portugais ;
 Paulo Jorge Soares Gomes (1980-), dit Paulo Jorge, footballeur portugais.